Казци́ківський сільський округ (, ) — адміністративна одиниця у складі Ілійського району Алматинської області Казахстану. Адміністративний центр — село Казцик.

Населення — 9530 осіб (2009; 4986 в 1999).

Історія 
Навесні 2015 року до складу сільського округу була включена територія площею 2,57 км² ліквідованого Первомайського сільського округу та територія площею 2,45 км² Боралдайської селищної адміністрації згідно з рішенням масліхату Алматинської області від 27 березня 2015 року № 43-247 та постановою акімату Алматинської області від 27 березня 2015 року № 156.

Склад 
До складу округу входять такі населені пункти:

Примітки 

Сільські округи Ілійського району